Hely
Parker arizonai város
Parker város Dél-Dakotában
Parker település Washingtonban

Egyéb
Parker, töltőtollgyártó cég
Parker, a Parker testvérek játékmárkája (1883–1998 mint cég, 2009-ig mint márka tovább élt, ma Hasbro
Parker, férfikeresztnév